Edward "Ned" Kelly (1854-1880) – australijski przestępca
 Ned Kelly (oryg. Ned Kelly) – brytyjski film z 1970 roku
 Ned Kelly (oryg. Ned Kelly) – międzynarodowy film z 2003 roku